Albert Codina (1967-), joueur de squash espagnol ;
 Carolina Codina dite Lina Llubera (1897-1989), chanteuse espagnole, première épouse de Sergueï Prokofiev ;
  (1908-1979), homme politique espagnol ;
 Jordi Codina, un footballeur espagnol ;
 Josep Dallerès Codina (1949-), professeur de lettres et d'arts plastiques, écrivain et homme politique andorran.

Voir aussi
 (17179) Codina
Patronyme hispanique